VV RCS, een Nederlandse voetbalclub uit Oost-Souburg
Revision Control System, een versiebeheersysteem
Rich Communication Services, een communicatieprotocol voor mobiele telefonie, bedoeld als opvolger voor SMS